Paratherina är ett släkte av fiskar. Paratherina ingår i familjen Telmatherinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Paratherina